A piszkos tizenkettő E. M. Nathanson 1965-ben megjelent regénye
A piszkos tizenkettő E. M. Nathanson regényéből készített háborús akciófilm